Alpenblick bezeichnet:

 einen Ortsteil von Bodnegg im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
 Alpenblick (Leutkirch im Allgäu) einen Stadtteil von Leutkirch im Allgäu im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Hotel Alpenblick